Кубок наследного принца Саудовской Аравии по футболу 2007/2008 годов — 33-й розыгрыш Кубка наследного принца.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте goalzz.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2007/2008
Спорт в Саудовской Аравии в 2008 году
Саудовская Аравия
Футбол в Азии в 2007 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2007 году